У́лица 1 Ма́я (до 1925 года — Верхняя Набережная) — одна из центральных улиц города Костромы. Проходит вдоль берега Волги от перекрёстка с улицами Лесная и Чайковского до Депутатской улицы. Застройка улицы во многом определяет панораму города со стороны Волги, на ней расположено несколько объектов культурного наследия.

История 
Застройка нынешней улицы началась, предположительно, ещё во времена основания города. Центральная её часть (от Молочной горы до Пятницкой улицы) была сформирована в XIII веке. В XVII веке она носила название Набережная улица. В конце неё на берегу Волги стояли две деревянные церкви: Успенская и Рождества Богородицы. Рядом располагалась Рыбная слобода, жители которой ловили рыбу и поставляли её к царскому столу. Слобода эта вошла в состав города в 1778 году. В XVIII веке различные части улицы стали именоваться по располагавшимся там церквям. Здесь стояли церковь Архангела Михаила (1745 год) и Успенская церковь (1786 год), а участки улицы назывались соответственно Архангельская Набережная и Успенская Набережная.

В регулярном плане 1781—1784 годов улица была в основном сохранена, была только выровнена красная линия. Улица получила название Верхняя Набережная, она протянулась от Молочной горы до Спасской улицы (нынешней Депутатской). Застраивать улицу предполагалось представительными каменными домами. В 1823 году к приезду Александра I со стороны Волги были сооружены обелиски Московской заставы, задуманные как парадный въезд в город.

В конце XVIII — первой половине XIX века на улице действовало несколько производственных предприятий, в частности полотняная мануфактура, кожевенный завод. В 1870-х годах на набережной появились лесозаводы Набатова (ныне АО «Фанплит») и Бычкова (ныне АО «Костромамебель»). В 1869—1870 годах была сооружена водопроводная станция, а в 1912—1913 годах — фильтровальная и электрическая станции.

Во второй половине XIX века на улице появляются различные учебные заведения, для многих из которых были перестроены старые дома. В 1857 году была открыта женская Григоровская гимназия, в 1867 году — духовная семинария, 1860-х годах — городское училище, в 1901 году — торговая школа.

В 1925 году улица получила своё нынешнее название — улица 1 Мая. В советское время все церкви на улице были снесены.

Здания и сооружения

По нечётной стороне 
 № 1 — Водонапорная станция.
 № 3 Б — 5 А, Б — Комплекс Московской заставы.

По чётной стороне 
 № 2 — Ночлежный дом Ф. И. Чернова.
 № 4/9 — Музей «Сказочный край Снегурочки».
 № 6/8 — Усадьба Стригалевых.
 № 10 — Дом П. К. Шевякова.
 № 12 — Костромской областной Дворец творчества детей и молодёжи.

 № 14 — Корпус «А» Костромского государственного университета. Бывшая Костромская духовная семинария. В 1915 году эту семинарию окончил будущий маршал А. М. Василевский, о чём свидетельствует установленная на стене здания мемориальная доска. В парадном дворе здания установлен памятник советскому философу А. А. Зиновьеву (2009, скульптор А. Н. Ковальчук).
 № 14А — Корпус «В» Костромского государственного университета (1982).
 № 16 — Корпус «Г» Костромского государственного университета. Бывшая Костромская духовная семинария.
 № 18/2 — Корпус «Б» Костромского государственного университета. Бывшая женская Григоровская гимназия.
 № 20/1 — Костромской областной медицинский колледж.
 № 24 — Дом Набатова (торговая школа).
 № 26 — Дом А. И. Солодовникова.
 № 28/9 — Дом М. В. Кореповкина.
 № 48/6 — Корпус арестантских рот.

Примечания 

Улицы Костромы